Заміхів — село в Україні, в Новоушицькій селищній територіальній громаді Новоушицького району Хмельницької області.
 Заміхів — село в Польщі, в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства.